One by One – album dei The Impressions del 1965
 One by One – album di Art Blakey del 1979
 One by One – brano di Cher del 1996
 One by One – album dei Foo Fighters del 2002
 One by One – EP di Ensi del 2015
 One by One – singolo di Elize Ryd del 2015